Tinajitas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tinajitas, Actopan, ort, 
 Tinajitas, Córdoba, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar